Tela (Honduras), stad in Honduras
Tela (geslacht), een geslacht van veldsprinkhanen